Porażyn – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalenica
 Porażyn – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalenica
 Porażyn – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalenica
 Porażyn – przystanek kolejowy w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalenica